Кубок Ліхтенштейну з футболу 2021–2022 — 77-й розіграш кубкового футбольного турніру в Ліхтенштейні. Титул здобув Вадуц.

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|28 вересня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|29 вересня 2021

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|29 жовтня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|2 листопада 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|3 листопада 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|10 листопада 2021

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|15 березня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|16 березня 2022

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|13 квітня 2022

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Кубок Ліхтенштейну на soccerway 

2021/22
Ліхтенштейн
Ліхтенштейн
2021 у ліхтенштейнському спорті
2022 у ліхтенштейнському спорті